Аројо Камарон има више значења:

 Аројо Камарон (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Камарон (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику